

Geografia 
Saint-Tropez, famosa città della Costa Azzurra.

Televisione 
Saint Tropez è una soap francese dal titolo originale Sous le soleil (Sotto il sole).

Cinema 
Saint Tropez - Saint Tropez è un film del 1992, diretto da Castellano e Pipolo.

Musica 
 Saint Tropez – gruppo musicale francese
 San Tropez – brano musicale dei Pink Floyd dal loro album del 1971 Meddle
 Saint Tropez – brano musicale dei Dusty Trails dal loro album del 2000 Dusty Trails

Altro 
 San Torpé, conosciuto anche come Saint Tropez, santo pisano martirizzato da Nerone.
 St. Tropez – marca di autoabbronzanti